Националният отбор по футбол на Мексико () се контролира от Мексиканската футболна федерация и представя Мексико на международни срещи по футбол. Отборът е бил домакин на Световното първенство по футбол през 1970 година и през 1986 година. Мексиканската футболна федерация е създанена през 1927 година. Националният отбор по футбол на Мексико участва 13 пъти на световно първенство. На Златната купа се класира много пъти. През 1993 година заедно със САЩ игрят на Копа Америка. Там постигат 3-то място през 2007 година.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

КОНКАКАФ Голд Къп

Купа на Конфедерациите

Копа Америка

България – Мексико 

Мексико